Kotasaurus yamanpalliensis — ящеротазовий динозавр підряду завроподоподібних (Sauropodomorpha). Динозавр вважається базальним представником завроподів.

Відкриття 
Численні викопні рештки динозавра знайдені наприкінці 1970-х років у відкладеннях формації Кота неподалік села Яманпаллі в окрузі Східний Годаварі у штаті Андхра-Прадеш на сході Індії. На основі решток у 1988 році індійський палеонтолог П. М. Ядагірі описаний нові вид та рід Kotasaurus yamanpalliensis. Біноміальна назва вказує на типове місцезнаходження — формацію Кота і село Яманпаллі.

Наразі виявлено рештки щонайменше 12 особин. Більша частина скелета відома, але череп відсутній, за винятком двох зубів. Репродукція скелета динозавра виставлена у Музеї науки Бірла в місті Гайдарабад.

Опис 
Один із найбазальніших відомих завроподів. Загальний план тіла типовий для зауроподів, але за кількома базальними (плезіоморфними) ознаками він нагадує прозауроподів. Kotasaurus пересувався на чотирьох кінцівках, але тимчасово міг ставати на задні кінцівки (наприклад, щоб дістати листя з дерева). Тіло сягало завдовжки 9 метрів, а важив динозавр приблизно 2,5 т.

Кладограма

Див. також 
 Список динозаврів Азії

Примітки 

Завроподи
Динозаври Азії
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1988